Alexy Bosetti (1993) – calciatore italiano
Caterina Bosetti (1994) – pallavolista italiana
Giancarlo Bosetti (1946) – giornalista italiano
Giulio Bosetti (1930-2009) – attore italiano
Giuseppe Bosetti (1955) – allenatore italiano
Lucia Bosetti (1989) – pallavolista italiana